Preusmjeri Nacrt:Države članice Europske unije